Козло́вский (Козло́вская; , , ) — польская, украинская, белорусская, русская фамилия. Также топоним.

Известные носители

А 
 
 
 Козловский, Альфред Иванович (1929—2013) — украинский промышленный деятель.
 
 Козловский, Антоний Станислав (1857—1907) — епископ Утрехской унии старокатолических церквей, предстоятель старокатолической епархии в США.

Б 
 Козловский, Борис Юрьевич (1892—1953) — геолог, геофизик, гравиметрист.

В 
 Козловский, Валентин Казимирович (1955—2015) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Козловский, Валерий Иванович — актёр, заслуженный артист России.
 
 Козловский, Викентий Михайлович (1797—1873) — русский генерал, участник Кавказских походов.

Г 
 Козловский, Геннадий Владимирович (1936—1998) — советский поэт.
 Козловский, Григорий Афанасьевич (1646—1701) — военный и политический деятель.

Д 
 Козловский, Давид Евстафьевич (1870—1949) — российский и советский артиллерийский инженер, генерал-майор артиллерии.
 Козловский, Данила Валерьевич (род. 1985) — российский актёр.
 Козловский, Денис Анатольевич (род. 1993) — белорусский футболист, нападающий.
 Козловский, Дмитрий Эдуардович (род. 1999) — российский фигурист.

Е

И 
 
 Козловский, Игнат Игнатьевич (1846—1889) — российский филолог-славист и палеограф.
 Козловский, Игнатий Игнатьевич (1917—1962) — Герой Советского Союза, полковник.
 Козловский, Иосиф Иванович (1913—1993) — советский скульптор.
 Козловский, Исаия Трофимович (?—1651) — украинский богослов.

К 
 Козловский, Кацпер (род. 1986) — польский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Козловский, Кацпер (футболист) (род. 2003) — польский футболист.
 
 Козловский, Кшиштоф (1931—2013) — польский журналист, политический деятель, руководитель спецслужб.

Л 
 Козловский, Леон (1892—1944) — польский археолог и политик.
 Козловский, Леопольд (1918—2019) — польский пианист клезмерского направления, композитор, дирижёр, известный как «последний клезмер Галиции».

М 
 Козловский, Марек (род. 1996) — латвийский футболист, нападающий.
 Козловский, Мацей (род. 1943) — польский диссидент, журналист, историк и дипломат.
 Козловский, Мацей (актёр) (1957—2010) — польский актёр.
 Козловский, Мечислав Юльевич (1876—1927) — революционер.

Н

О 
 Козловский, Олег Анатольевич (род. 1967) — украинский генерал-майор.
 Козловский, Ондржей (род. 1982) — чешский бобслеист.
 Козловский, Осип Антонович (1757—1831) — русский композитор.

П 
 
 
 Козловский, Пинхас (более известен под фамилией Сапир; 1906—1975) — израильский государственный деятель.

С 
 
 Козловский, Симон Мартин (1819—1899) — католический архиепископ-митрополит Могилёвский.
 
 Козловский, Степан Станиславович (1858 — после 1920) — генерал-лейтенант, начальник военно-топографической съёмки.
 Козловский, Стефан Кароль (1938—2022) — польский археолог.

Т 
 Козловский, Тимофей Лукьянович (1742—1816) — российский сенатор, генерал-майор, тайный советник.

Ф 
 Козловский, Феликс (1802—1872) — польский философ.
 Козловский, Феликс Иванович (1928—2000) — советский почвовед и географ.
 Козловский, Фелициан Антоний (1805—1870) — польский историк.
 Козловский, Фёдор Алексеевич (1740-е — 1770) — русский писатель, поэт и переводчик.

Ш 
 Козловский, Шая (1910—1943) — польский шахматный композитор.

Ю

Я 
 Козловский, Яков Абрамович (1921—2001) — русский поэт, переводчик.
 Козловский, Ян (псевдоним — Януш Варнецкий; 1895—1970) — польский актёр и режиссёр, театральный педагог.
 Козловский, Януш Кшиштоф (род. 1936) — польский археолог.
 Козловский, Ярослав (род. 1945) — польский художник-концептуалист.

Составные фамилии 
 Родохлиб-Козловский, Константин Емельянович (ум. 1873) — российский археолог и архивист.



Населённые пункты

Россия 
 Козловский — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Козловский — посёлок в Новооскольском районе Белгородской области.
 Козловский — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Козловский — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Козловский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Козловский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Козловский — посёлок в составе города Екатеринбурга.
 Козловский — посёлок в Инжавинском районе Тамбовской области, упразднён в 2000 г.

См. также 
 
 
 Козловскис
 Козловска
 Козловский округ — административно-территориальная единица Центрально-Чернозёмной области, существовавшая в 1928—1930 годах.
 Козловский уезд — административная единица в Тамбовской губернии Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1779—1928 годах.
  — административно-территориальная единица в составе нескольких уездов.
 
 
 Козловский 123-й пехотный полк — подразделение Российской Императорской Армии в составе 31-й пехотной дивизии (10-й армейский корпус).
 Николаево-Козловский
 
 
 
 
 
 Козловское

Примечания